Karplus ist der Familienname folgender Personen:

 Arnold Karplus (1877–1943), österreichischer Architekt, und seine Ehefrau Else Karplus
 deren Kinder:
 Ruth Rogers-Altmann (1917–2015), geborene Ruth Karplus, Malerin und Modedesignerin in den Vereinigten Staaten
 Gerhard, Architekt
 Hans

 Johann Paul Karplus (1866–1936), österreichischer Neurophysiologe und Psychiater, und seine Ehefrau Valerie, gebürtige von Lieben, Schwester von Robert von Lieben
 deren Kinder:
 Hans Karplus (1898–1971), Kaufmann, Vater von:
 Robert Karplus (1927–1990), in Österreich geborener US-amerikanischer Physiker
 Martin Karplus (* 1930), in Österreich geborener US-amerikanischer theoretischer Chemiker, Chemie-Nobelpreisträger 2013

 Kevin Karplus, US-amerikanischer Bioinformatiker; siehe auch: Karplus-Strong-Algorithmus